Daniel Silva
 Daniel Silva (atleta)
 Daniel Silva (ciclista) — atleta português
 Daniel Silva (escritor) — norte-americano luso-descendente
 Daniel Silva (golfista) — profissional português
Daniel da Silva
 Daniel da Silva (futebolista) — zagueiro/defesa central brasileiro
 Daniel da Silva (matemático)
 Daniel da Silva Carvalho
 Daniel da Silva Filho
Ou ainda:
 Dany Silva — músico, cantor e compositor cabo-verdiano

Ver também 

Desambiguações de antropônimos